Ícaro — personagem da mitologia grega
Ícaro (revista brasileira) — extinta
Ícaro (revista portuguesa) — extinta
Ícaro (Marvel Comics) — personagem de banda desenhada

Icarus
Icarus - antiga supergigante azul
Icarus (filme) -  filme de 2010 
Icarus (2017) - filme de 2017

Desambiguação